

Codici 
 KEQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kebar (Indonesia)
 keq – codice ISO 639-3 della lingua kamar

Altro 
 Keq (o semplicemente K) – costante di equilibrio